Zhenlong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenlong (socken i Kina, Guangxi), 
 Zhenlong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar